

Geografia

A Parigi, si intitolano a Saint-Germain:
il Boulevard Saint-Germain e relativo faubourg
l'Abbazia di Saint-Germain-des-Prés
la chiesa di Saint-Germain-l'Auxerrois
la stazione del Métro Saint-Germain-des-Prés
il Paris Saint-Germain Football Club

Esistono anche numerosi comuni francesi con questo nome:
 Saint-Germain – Meurthe e Mosella
 Saint-Germain – Ardèche
 Saint-Germain – Aube
 Saint-Germain –  Vienne
 Saint-Germain – Alta Saona
 Saint-Germain-au-Mont-d'Or – Rodano
 Saint-Germain-Beaupré – Creuse
 Saint-Germain-Chassenay – Nièvre
 Saint-Germain-d'Anxure – Mayenne
 Saint-Germain-d'Arcé – Sarthe
 Saint-Germain-d'Aunay – Orne
 Saint-Germain-de-Belvès – Dordogna
 Saint-Germain-de-Calberte – Lozère 
 Saint-Germain-de-Clairefeuille – Orne
 Saint-Germain-de-Confolens – Charente
 Saint-Germain-de-Coulamer – Mayenne
 Saint-Germain-d'Ectot – Calvados
 Saint-Germain-de-Fresney – Eure
 Saint-Germain-de-Grave – Gironda
 Saint-Germain-de-Joux – Ain
 Saint-Germain-de-la-Coudre – Orne
 Saint-Germain-de-la-Grange – Yvelines
 Saint-Germain-de-la-Rivière – Gironda
 Saint-Germain-de-Livet – Calvados
 Saint-Germain-d'Elle – Manica
 Saint-Germain-de-Longue-Chaume – Deux-Sèvres
 Saint-Germain-de-Lusignan – Charente Marittima
 Saint-Germain-de-Marencennes – Charente Marittima
 Saint-Germain-de-Martigny – Orne
 Saint-Germain-de-Modéon – Côte-d'Or
 Saint-Germain-de-Montbron – Charente
 Saint-Germain-de-Montgommery – Calvados
 Saint-Germain-de-Pasquier – Eure
 Saint-Germain-de-Prinçay – Vandea
 Saint-Germain-de-Salles – Allier
 Saint-Germain-des-Angles – Eure
 Saint-Germain-des-Bois – Cher
 Saint-Germain-des-Bois – Nièvre
 Saint-Germain-des-Champs – Yonne
 Saint-Germain-des-Essourts – Senna Marittima
 Saint-Germain-des-Fossés – Allier
 Saint-Germain-des-Grois – Orne
 Saint-Germain-des-Prés – Dordogna
 Saint-Germain-des-Prés – Loiret
 Saint-Germain-des-Prés – Maine e Loira
 Saint-Germain-des-Prés – Tarn
 Saint-Germain-d'Esteuil – Gironda
 Saint-Germain-des-Vaux – Manica
 Saint-Germain-d'Étables –  Senna Marittima
 Saint-Germain-de-Tallevende-la-Lande-Vaumont – Calvados
 Saint-Germain-de-Tournebut – Manica
 Saint-Germain-de-Varreville – Manica
 Saint-Germain-de-Vibrac – Charente Marittima
 Saint-Germain-du-Bel-Air – Lot
 Saint-Germain-du-Bois – Saona e Loira
 Saint-Germain-du-Corbéis – Orne
 Saint-Germain-du-Crioult – Calvados
 Saint-Germain-du-Pert – Calvados
 Saint-Germain-du-Pinel – Ille-et-Vilaine
 Saint-Germain-du-Plain – Saona e Loira
 Saint-Germain-du-Puch – Gironda
 Saint-Germain-du-Puy – Cher
 Saint-Germain-du-Salembre – Dordogna
 Saint-Germain-du-Seudre – Charente Marittima
 Saint-Germain-du-Teil – Lozère
 Saint-Germain-en-Brionnais – Saona e Loira
 Saint-Germain-en-Coglès – Ille-et-Vilaine
 Saint-Germain-en-Laye – Yvelines
 Saint-Germain-en-Montagne – Giura
 Saint-Germain-et-Mons – Dordogna
 Saint-Germain-la-Blanche-Herbe – Calvados
 Saint-Germain-la-Campagne – Eure
 Saint-Germain-la-Chambotte – Savoia
 Saint-Germain-l'Aiguiller – Vandea
 Saint-Germain-la-Montagne – Loira
 Saint-Germain-Langot – Calvados
 Saint-Germain-la-Poterie – Oise
 Saint-Germain-Laprade – Alta Loira
 Saint-Germain-Laval – Loira
 Saint-Germain-Laval – Senna e Marna
 Saint-Germain-la-Ville – Marna
 Saint-Germain-Lavolps – Corrèze
 Saint-Germain-Laxis – Senna e Marna
 Saint-Germain-le-Châtelet – Territorio di Belfort
 Saint-Germain-le-Fouilloux – Mayenne
 Saint-Germain-le-Gaillard – Eure-et-Loir
 Saint-Germain-le-Gaillard – Manica
 Saint-Germain-le-Guillaume – Mayenne
 Saint-Germain-Lembron – Puy-de-Dôme
 Saint-Germain-le-Rocheux – Côte-d'Or
 Saint-Germain-lès-Arlay – Giura
 Saint-Germain-lès-Arpajon – Essonne
 Saint-Germain-les-Belles – Alta Vienne
 Saint-Germain-lès-Buxy – Saona e Loira
 Saint-Germain-lès-Corbeil – Essonne
 Saint-Germain-les-Paroisses – Ain
 Saint-Germain-Lespinasse – Loira
 Saint-Germain-lès-Senailly – Côte-d'Or
 Saint-Germain-les-Vergnes – Corrèze
 Saint-Germain-le-Vasson – Calvados
 Saint-Germain-le-Vieux – Orne
 Saint-Germain-l'Herm – Puy-de-Dôme
 Saint-Germain-près-Herment – Puy-de-Dôme
 Saint-Germain-sous-Cailly – Senna Marittima
 Saint-Germain-sous-Doue – Senna e Marna
 Saint-Germain-sur-Avre – Eure
 Saint-Germain-sur-Ay – Manica
 Saint-Germain-sur-Bresle – Somme
 Saint-Germain-sur-Eaulne – Senna Marittima
 Saint-Germain-sur-École – Senna e Marna
 Saint-Germain-sur-Ille – Ille-et-Vilaine
 Saint-Germain-sur-l'Arbresle – Rodano
 Saint-Germain-sur-Meuse – Mosa
 Saint-Germain-sur-Moine – Maine e Loira
 Saint-Germain-sur-Morin – Senna e Marna
 Saint-Germain-sur-Renon – Ain
 Saint-Germain-sur-Rhône – Alta Savoia
 Saint-Germain-sur-Sarthe – Sarthe
 Saint-Germain-sur-Sèves – Manica
 Saint-Germain-sur-Vienne – Indre e Loira
 Saint-Germain-Village – Eure
 Saint-Jean-Saint-Germain – Indre e Loira

Saint-Germain – frazione del comune di Montjovet, Valle d'Aosta

Persone
 Conte di Saint-Germain, alchimista e avventuriero francese
 Claude-Louis de Saint-Germain, generale e politico francese
 Saint-Germain, nome d'arte di Ludovic Navarre, musicista francese di elettronica e nu jazz

Architetture religiose 
Chiesa di Saint-Germain d'Auxerre, Auxerre

Pagine correlate 
 San Germano
 Trattato di Saint-Germain-en-Laye (1919)